Leonel es un nombre propio masculino, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
 António Leonel Vilar Nogueira Sousa (1980-), futbolista portugués que juega de defensa ; su equipo actual es el Sporting de Lisboa.
 Fernando Leonel Cortés (1988-), también conocido como Fernando Leonel Cortés Monroy, futbolista mexicano que juega como delantero.
 Leonel Altobelli (1986-), también conocido como Leonel Víctor Altobelli, futbolista argentino, que juega como delantero ; actualmente se desempeña en el Club Atlético Barracas Central.
 Leonel Álvarez (1965-), también conocido como Leonel de Jesús Álvarez Zuleta, futbolista colombiano (ya retirado), y director técnico en dicho deporte ; su equipo actual es Cerro Porteño de Paraguay.
 Leonel Bastos (1956-), también conocido como Leonel Levy Lopes Bastos, cantante, músico, y productor mozambiqueño.
 Leonel Brizola (1922-2004), también conocido como Leonel de Moura Brizola, ingeniero civil y político brasileño, de tendencia laborista y socialista.
 Leonel Campos (1987-), también conocido como Leonel Enrique Campos Linares, deportista venezolano, lanzador de béisbol profesional, que ha jugado para los Azulejos de Toronto de las Grandes Ligas (MLB), así como para los Águilas del Zulia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
 Leonel Cota Montaño (1958-), también conocido como Leonel Efraín Cota Montaño, profesor y político mexicano, quien se desempeñó como presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
 Leonel Ramtognery (1974-), también conocido como Leonel Gerardo Ramtognery Basualdo, actor, doblaje y conductor argentino.
 Leonel Fernández (1953-), también conocido como Leonel Antonio Fernández Reyna, abogado, escritor, y político dominicano.
 Leonel Galeano (1991-), también conocido como Leo Galeano, futbolista argentino que juega como defensa en el Godoy Cruz de Mendoza, de la Primera División de Argentina.
 Leonel García (1975-), también conocido como Leonel García Núñez de Cáceres, cantautor, músico, y compositor mexicano, integrante del dúo musical 'Sin Bandera'.
 Leonel Godoy Rangel (1950-), abogado y político mexicano de izquierda, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática.
 Leonel Herrera Rojas (1948-), también conocido como Leonel Anselmo Herrera Rojas, futbolista chileno (ya retirado), que jugaba de defensa central ; su primer equipo fue Colo-Colo de Chile.
 Leonel Herrera Silva (1971-), también conocido como Leonel Marcelo Herrera Silva, jugador de fútbol de Chile (ya retirado), actualmente concejal por la comuna de Santiago.
 Leonel Kaplan (1973-), músico argentino, trompetista e improvisador de jazz contemporáneo.
 Leonel Liberman (1972-), también conocido como Leonel Andrés Liberman, futbolista argentino (ya retirado), que jugaba como mediocampista.
 Leonel Manzano (1984-), también conocido como Leonel "Leo" Manzano, atleta de media distancia de pista y campo, de nacionalidad mexicano-estadounidense, que se especializa en 1500 metros ; fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2012.
 Leonel Mário d'Alva (1935-), político de Santo Tomé y Príncipe, que fue Primer Ministro de su país desde el 21 de diciembre de 1974 hasta el 12 de julio de 1975, cuando el país alcanzó su independencia de Portugal.
 Leonel Martiniano de Alencar (1832-1921), abogado y diplomático brasileño.
 Leonel Mena (1982-), también conocido como Leonel Jonathan Mena Gutiérrez, futbolista chileno que se desempeña como volante.
 Leonel Moreira (1990-), también conocido como Leonel Gerardo Moreira Ledezma, futbolista profesional costarricense que juega como portero ; su actual equipo es el Club Sport Herediano2 de la Primera División de Costa Rica.
 Leonel Noriega (1975-), también conocido como Leonel Lisandro Noriega Pereira, futbolista guatemalteco que juega como defensa.
 Leonel Núñez (1984-), también conocido como Leonel Jorge Núñez, futbolista argentino que se desempeña como delantero.
 Leonel Olmedo (1981-), también conocido como Armando Leonel Olmedo Pérez, futbolista mexicano que se desempeña como defensa (actualmente se encuentra sin equipo).
 Leonel Pernía (1975-), también conocido como Leonel Adrián Pernía, piloto argentino de automovilismo de velocidad y exfutbolista.
 Leonel Pilipauskas (1975-), también conocido como Leonel Eduardo Pilipauskas Rodríguez, futbolista uruguayo (ya retirado), que jugaba como defensa. 
 Leonel Power (1370-1445), compositor inglés nacido posiblemente en Kent entre 1370 y 1385.
 Leonel Reyes (1976-), también conocido como Leonel Alfredo Reyes Saravia, futbolista boliviano (ya retirado), que jugaba de mediocampista.
 Leonel Ríos (1982-), futbolista argentino que juega como volante ; su equipo actual es Boca Unidos de la Primera B Nacional.
 Leonel Sánchez (1936-), también conocido como Leonel Guillermo Sánchez Lineros, futbolista chileno (ya retirado).
 Leonel Suárez (1987-), atleta cubano de decatlón, quien logró dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos, así como un subcampeonato mundial en Berlín 2009.
 Leonel Vangioni (1987-), también conocido como Leonel Jesús Vangioni, futbolista argentino, que generalmente juega de lateral izquierdo o mediocampista izquierdo ; su equipo actual es el Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México (Liga MX).
 Leonel Vielma (1978-), también conocido como Leonel Vielma Gerardo Peña, futbolista venezolano que juega de centrocampista o de defensa.
 Sergio Leonel Agüero del Castillo (1988-), también conocido como Sergio Agüero, como Kun Agüero, y como Sergio Leonel "Kún" Agüero del Castillo, futbolista argentino que juega como delantero ; su equipo actual es el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.Leonel Morales (1988-), futbolista afroboliviano que juega como defensor, jugador del Club Bolívar, participó en la Copa América 2015 con su selección. Leonel Justiniano''' (1992-), futbolista boliviano que juega como mediocampista ; su equipo actual es el Club Jorge Wilstermann de la Primera División de Bolivia.

Nombres propios